Porto-Santa Rufina är ett suburbikariskt stift inom Romersk-katolska kyrkan.

De gamla stiften Porto och Santa Rufina förenades år 1119. Porto är en gammal hamnstad vid Tibern, öster om Fiumicino och inom dess kommungräns. Stiftet Santa Rufina hade sitt säte i Selva Candida vid Via Aurelia två mil nordväst om Roms centrum.

Kardinalbiskop är sedan 1998 Roger Etchegaray.

Suburbikariska stift